Кауулуфонуа I () — высший священный верховный правитель Империи Тонга из династии Туи-тонга.

Биография 
Кауулуфонуа I назван старшим сыном 23-ого туи-тонга Такалауа. Такалауа был убит во время трапезы на острове Матаахо. Его убийцы Тамасия и Малофафа были из Увеа. Кауулуфонуа отказывался быть туи-тонга, пока он вместе с братьями не пленил и казнил убийц отца. После того как он стал туи-тонга он начал войну против врагов своего отца и захватил Эуа, Хаапай, Вавау, Ниуатупутапу, Ниуафоу и Увеа. Около 1470 года передал власть своему младшему брату. Его старший сын Пуипуифату стал двадцать шестым,  а Кауулуфонуа II двадцать седьмым туи-тонга. Младший сын Фотофили был наместником Ниуафоу.

Семья 
Жены:
 Тауфа'итоа — самоанская аристократка
 Маитаки — самоанская аристократка
 Таупо-и-Масина — дочь Лефано Амоа из Савайи

Сыновья:
 Пуипуифату — 26-й туи-тонга.
 Туиаваии
 Тогиалелеи
 Кауулуфонуа II — 27-й туи-тонга.
 Фотофили

Дочери:
 Принцесса Ваетое-и-бай — жена Туи-аана, сына Селагинато, от его жены, старшей дочери Саналалы II.
 Принцесса Сулуимауа — жена Лафо, вождя Фалелатаи, в Самоа.
 Принцесса Фатафехи — 4-ая жена Матаэле Туапико, 3-ого Туи-канокуполу.
 Принцесса Тото'инукуооси — жена Туионукулава, 12-ого Туи-хаа-такалауа.

Примечания 

Монархи Тонги
Туи-тонга
Правители Океании XV века